Larzac (Dordogne), een Franse gemeente in het departement Dordogne
 Causse du Larzac